Across the Plains ist der Titel folgender Werke:
 Across the Plains (Roman), 2. Teil der Reiseerinnerungen von Robert Louis Stevenson

 Across the Plains (1910), US-amerikanischer Stummfilm-Western aus dem Jahr 1910
 Across the Plains (1911), US-amerikanischer Stummfilm-Western aus dem Jahr 1911
 Alternativtitel von War on the Plains, US-amerikanischer Stummfilm-Western aus dem Jahr 1912
 Across the Plains (1928), US-amerikanischer Stummfilm-Western aus dem Jahr 1928
 Across the Plains (1939), US-amerikanischer Western aus dem Jahr 1939